Slavětice je název více míst:

 Slavětice – obec v okrese Třebíč
 Slavětice (Všemyslice) – část obce Všemyslice v okrese České Budějovice
 Slavětice (Praha) – bývalá osada v lese Vidrholci na území dnešních Klánovic v Praze

Externí odkazy